Letto – mobile
 Letto (o alveo) – parte di terreno occupata dalle acque di un corso d'acqua
 Letto – isola svedese, nel Golfo di Botnia
 Graham Letto – politico canadese
 Letto – gruppo musicale pop indonesiano